Xardín de Casto San Pedro är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Xardín de Casto San Pedro ligger  meter över havet.

Terrängen runt Xardín de Casto San Pedro är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Xardín de Casto San Pedro ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Xardín de Casto San Pedro. Runt Xardín de Casto San Pedro är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pontevedra,  km sydväst om Xardín de Casto San Pedro. I omgivningarna runt Xardín de Casto San Pedro  

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien